Callow Hill est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Callow Hill, colline du Shropshire
Callow Hill, hameau du Wiltshire
Callow Hill, hameau du Worcestershire, près de Redditch

Homonymie de toponyme